Лопорсано () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Население — 540 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población
 Mapa de situación

Муниципалитеты Уэски